Sint-Lucasscholen, een type van Belgische katholieke kunst- en kunstnijverheidsscholen rond 1900
 Sint-Lucasschool (Doornik)
 Sint-Lucasschool (Gent)
 LUCA School of Arts
 Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas
 SintLucas, mbo- en vmbo-school in Eindhoven en Boxtel
 Sint Lucas Antwerpen